Га́ртман — имя, фамилия () немецкого происхождения.

Носители фамилии 
 Гартман, Александер фон (1890—1943) — генерал Вермахта.
 Гартман, Антон Теодор (1774—1838) — немецкий богослов, гебраист.
 Гартман, Артур Фёдорович — С 23 мая 1922 года по 21 января 1930 года-начальник монетного двора, начал чеканку советских монет в 1922 году.
 Гартман, Борис Егорович (1878—1950) — генерал.
 Гартман, Виктор Александрович (1834—1873) — архитектор и художник.
 

 Гартман, Герман Август (1869—1925) — рижский архитектор из остзейских немцев.
 Гартман, Густав (1842—1910) — немецкий промышленник, основатель «Русского общества машиностроительных заводов Гартмана» в Луганске (ныне Украина), имевший машиностроительный завод в городе Хемниц (Саксония).
 Гартман, Лаврентий Гаврилович, Ларс Габриэль фон Гартман (1789—1859) — финский политик.
 Гартман, Лев Николаевич (1850—1913) — революционер-народник.
 Гартман, Максимилиан Евгеньевич (1890—1960) — военный лётчик, герой Первой мировой войны.
 Гартман, Мориц (1821—1872) — австрийский поэт.
 Гартман, Николай (1882—1950) — немецкий философ.
 Гартман, Рафаил Карлович (Фридольф Рафаэль фон Хаартман, 1839—1902) —  российский предприниматель, инженер. 
  (1809—1878) — немецкий промышленник, пионер немецкого паровозостроения, отец Густава Гартмана.
 Гартман, Роберт (1831 или 1832 — 1893) — немецкий естествоиспытатель.
 
 Гартман, Франц (1838—1912) — немецко-американский теософ.
 Гартман, Эдуард фон (1842—1906) — философ.

Носители имени 
 Гартман фон Ауэ (, Ouwe, современное написание Hartmann von Aue, ок. 1170—1210) — знаменитый эпический и лирический поэт немецкого средневековья.
 Гартман (ок. 1160 — ок. 1240) — граф Вюртемберга примерно с 1181 года.

Другие значения 
 Гартман — кратер на Луне.

См. также 
 Хартман
 Гертман

Примечания